Black Friday eller Svarta fredagen kan syfta på

Black Friday - en shoppingdag i USA och Kanada (även spridd utanför dessa länder) som infaller dagen efter Thanksgiving (som är den fjärde torsdagen i november)
Black Friday (1910) - en våldsam konfrontation mellan suffragetter och brittisk polis den 18 november 1910
Långfredagen - en kristen högtid fredagen före påskdagen till minne av Jesu död på korset

Andra svarta veckodagar 
 Svarta måndagen (Black Monday) - den 19 oktober 1987 då världens alla börser föll dramatiskt
 Svarta torsdagen (Black Thursday) - den 24 oktober 1929 i inledningen av Wall Street-kraschen på börsen i New York